Джон Эллертон Стокс (, 1822 — 1854) — британский (английский) ботаник, доктор медицины.

Биография  
Джон Эллертон Стокс родился в Восточном райдинге Йоркшира в 1822 году. 

В 1840 году он был зачислен в Bombay Medical Staff. Стокс был членом Лондонского Линнеевского общества.  

Джон Эллертон Стокс умер в 1854 году.

Научная деятельность 
Джон Эллертон Стокс специализировался на водорослях. Он описал более 110 видов растений.

Примечания

Ссылки 
 The Gentleman's Magazine and Historical Review July 1854, Pg 401

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании
Ботаники Англии
Члены Лондонского Линнеевского общества